Иларий (Hilarius) е име на:

 Иларий († 468), Светия, Патриарх на Рим (Папа) от 461 до 468
 Иларий от Аквилея, († 285), вторият епископ на Аквилея, мъченик и Светия

Вижте също 
 Иларион
 Хилъри Клинтън